Луис Эй-Ар Пьери Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему тренеру Американской хоккейной лиги, обладатель которой выявляется с помощью голосования представителей прессы.

Трофей назван в честь умершего в 1967 году Луиса Пьери, внёсшего большой вклад в АХЛ в качестве владельца «Провиденс Редс».

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database